Гальярда:
 Гальярда — старинный танец, распространённый в Европе в конце XV—XVII вв.
 Гальярда — ансамбль старинной музыки.